Buttigieg kan syfta på:
Anton Buttigieg, maltesisk politiker
John Buttigieg, maltesisk fotbollstränare
Pete Buttigieg, amerikansk politiker